«Норрбю» () — шведский футбольный клуб из одноимённого района Буроса.

История 
«Норрбю» был основан в 27 апреля 1927 года. В сезоне 1955/56 принимал участие в Алльсвенскане. В единственном своём сезоне в высшем дивизионе шведского футбола клуб одержал три победы, занял предпоследнее место в турнирной таблице, в результате чего вылетел во второй дивизион.

Достижения 
Дивизион 1
  Серебряный призёр (1): 2016

Статистика выступлений с 2005 года

Текущий состав 
По состоянию на 14 сентября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Швеции